Trácia — região histórica do sudeste da Europa
 Trácia (província romana) — província romana na região da Trácia
 Diocese da Trácia — subdivisão administrativa do final do Império Romano e início do Bizantino
 Trácia Ripense — Mésia Inferior
 Tema da Trácia — subdivisão administrativa do Império Bizantino
 Trácia Oriental — "Trácia turca" ou "Turquia europeia", região da Trácia atualmente parte do estado da Turquia
 Trácia Setentrional — "Trácia búlgara", região da Trácia atualmente parte do estado da Bulgária
 Macedônia Oriental e Trácia — "Trácia grega", região da Trácia atualmente parte do estado da Grécia

Desambiguações de topônimos